Die 38. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1934/35 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Lausanne-Sports.

Nationalliga 

|}

Der FC Concordia Basel und der Etoile-Carouge FC stiegen in die 1. Liga ab. Der FC Aarau und der FC St. Gallen ersetzten sie.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Einzelnachweise 
L'Express und L'Impartial Jahre 1934/35 – Website
Tribune de Lausanne Jahre 1934/35 – Website
Gazzetta Ticinese Jahre 1934/35 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1935
Fußballsaison 1934/35